A Wheels Of Zeus que significa (Woz - Significa Wheels of Zeus e não Woz(niak)) foi uma empresa de soluções sem fio, voltada para a tecnologia GPS e que "vai ajudar pessoas a encontrarem as coisas do dia a dia". Foi fundada no ano de 2001 por Steve Wozniak, um dos criadores da Apple.

Em março de 2006, a Wheels Of Zeus fechou todas as operações. Patentes e bens foram adquiridos pela ZonTrak.

Ligações externas
Página oficial da Wheels of Zeus, que agora direcciona para a página pessoal de Steve Wozniak.

Empresas extintas dos Estados Unidos
Indústrias dos Estados Unidos